Веста — римська богиня домашнього вогнища й родинного життя, жіноча персоніфікація вогню
 4 Веста — астероїд, другий за масою об'єкт у поясі астероїдів, із середнім діаметром близько 530 км